Middengebied (Hoogvliet) - wijk in het stadsdeel Hoogvliet van Rotterdam
 Middengebied (Vlissingen) - wijk in Vlissingen
 Euregio Benelux Middengebied - voormalige Euregio in Nederland en België